У заставі корабля судновласник видає позикодавцю (або заставодержателю) відсоток у судні в якості забезпечення позики. Подібно до інших видів іпотеки, суднова іпотека юридично складається з трьох частин: іпотечного кредиту, іпотечного документа (акта) та прав, що випливають з іпотечного акта на позикодавця. Морська іпотека відрізняється від інших видів іпотеки трьома ознаками. По-перше, деякі привілейовані вимоги можуть мати вищий рейтинг порівняно з іпотекодержателем проти судна. По-друге, судна, природно, переміщаються між юрисдикціями. І по-третє, судно завжди схильне до часткового або повного збитку в морі. Використання суднових іпотечних кредитів стало широко поширеною практикою у судноплавній промисловості в 19 столітті як основне джерело фінансування власників суден.

Сучасні форми статутної іпотеки 
У Сполученому Королівстві суднові іпотечні кредити практикуються з часів Закону про торговельне судноплавство 1894 р., Закону про торговельне судноплавство 1988 р. та наступних змін до Закону 1988 р. Пункт 21 Додатку 1 Закону про торговельне мореплавство 1988 р. Передбачає, що «зареєстроване судно або частка в будь-якому такому судні може бути зроблено як застава для повернення позики або виконання будь-якого іншого зобов'язання; інструмент, що створює будь-яке таке забезпечення (в цьому Законі згадується як іпотека), реєстратор суднового порту реєстрації реєструє його в реєстрі».

У Законі про торговельне судноплавство 1894 р. передбачено, що лише зареєстровані судна можуть бути предметом законної іпотеки; будь-яка інша іпотека, пов'язана з суднами, набирає чинності як чисто справедлива іпотека, яка може виникнути на незавершених суднах, іноземних суднах та інших.

Реєстрація статутних іпотечних кредитів 
Реєстрація суднової іпотеки має важливе значення, щоб мати юридичні наслідки, хоча відсутність реєстрації не робить іпотеку недійсною: згідно із Законами про торговельне судноплавство будь-який незареєстрований іпотекодержатель не може скористатися будь-якими доступними перевагами.

Навіть із захисним застереженням для покупця у Норвезькій формі продажу 1993 року, «Продавці гарантують, що на момент поставки Судно не має жодних чартерів, обтяжень, іпотечних та морських застав або будь-яких інших боргів». Для покупців реєстрація суден з іпотекою особливо важлива, щоб уникнути судових розглядів у майбутньому після продажу через претензії, пов'язані з незареєстрованою іпотекою.

Захист від інших іпотекодавців 
Найважливішими перевагами реєстрації для іпотекодержателя є отримання пріоритету, при цьому рейтинг пріоритетів визначається виключно датою реєстрації. Подаючи «повідомлення світові», зареєстрований іпотекодержатель може бути захищений від усіх надалі забезпечених кредиторів іпотекодавця, які можуть шукати подальших фінансів з інших джерел, використовуючи те саме судно в якості забезпечення.

У Великій Британії, згідно з положенням 59 Положення 1993 року про торговельне судноплавство (реєстрація суден), заставодержателям судна або частки в зареєстрованому британському судні дозволяється повідомляти про свої цільові інтереси та реєструватись реєстратором. Після подальшого оформлення або реєстрації зареєстровані іпотекодержателі матимуть пріоритет перед іншими зареєстрованими іпотечними кредитами, які, можливо, були повністю зареєстровані в першу чергу.

Пріоритетні рейтинги 
Реєстрація надає заставодержателю вищий пріоритет у наступних сценаріях, але не обмежуючись:
 раніше незареєстровані іпотечні кредити, незалежно від знання про них;
 пізніше зареєстрована або незареєстрована іпотека;
 додаткові аванси, зроблені згодом за попередньо зареєстрованою іпотекою, де згідно з угодою передбачалося, що іпотека повинна покривати поточні та майбутні аванси іпотекодержателем.

Однак іпотекодержатель не має пріоритету в наступних сценаріях, але не обмежується:
 будь-яка іпотека, зареєстрована раніше;
 будь-які вимоги, у зв'язку з якими судно вже було заарештовано на момент вступу в іпотеку;
 будь-яке право власності на судноремонтника;
 морське право застави, раніше чи пізніше

Реєстрація іпотечного кредиту в Китаї 
Відповідно до статті 20 глави IV Положень Китайської Народної Республіки, що регулюють реєстрацію суден, і іпотекодавець, і заставодержатель повинні подати спочатку три основні документи:
 письмова заява, підписана обома сторонами;
 оригінал свідоцтва про реєстрацію права власності на судно;
 договір суднової іпотеки

Акт застави 
Як основну статутну форму іпотеки слід включити посилання на заставу, що містить докладні відомості:
 як час повернення основних сум;
 відсотки, що підлягають сплаті за позиченою сумою;
 спосіб оплати;
 сторона, відповідальна за страхування судна;
 будь-яке обмеження, яке може мати місце іпотека, щодо способу використання судна; і
 умови, коли іпотекодавець розгляне дефолт, що дозволить іпотечному кредитору перейти у власність та продати заставлене забезпечення

Див. також 
 Морська застава

Примітки 
 Hill, C. (2003), Maritime Law, 6th ed, LLP Reference Publishing, London.
 Ho, Li & Xu (2008), Transport, Shipping and Aviation: The shipping forecast. LegalWeek.com. Available from: 
 Office of Public Sector Information, &, Merchant Shipping Act 1988 (c. 12). Available from:  
 Office of Public Sector Information, &, Merchant Shipping Act 1894 (c. 60). Available from:  
 Office of Public Sector Information, &, The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993. Available from:  
 China Trade in Services, Regulations of the People's Republic of China Governing the Registration of Ships. Available from:  
 Maritime Law Center, Norwegian Sales Form. Available from:

Посилання 
 The Ship Mortgage Crisis, Maritime Executive Magazine 

Іпотека
Логістика